Werneburg ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Werneburg (1813–1886), deutscher Heimatforscher und Forstwissenschaftler
 Conrad von Werneburg (1847–1909), preußischer General der Infanterie
 Joachim Werneburg (* 1953), deutscher Dichter
 Johann Friedrich Christian Werneburg (1777–1851), deutscher Mathematiker und Physiker
 Ludwig Werneburg, deutscher Polizeikommissar 
 Ralf Werneburg (* 1958), deutscher Paläontologe
 Walter Werneburg (1922–1999), deutscher Maler
 Wilhelm Heinrich Werneburg (1778–1859), Kaufmann und Mäzen in Eisenach, Namensgeber der Werneburgstraße in Eisenach

Siehe auch:
 Wernburg